Damernas maraton vid olympiska sommarspelen 2012, i London i Storbritannien avgjordes den 5 augusti på Marathon Course. Tävlingens regler är enkla; den tävlande som först korsade mållinjen vann tävlingen. Constantina Tomescu från Rumänien var regerande mästare efter vinsten i Peking 2008.

Medaljörer

Rekord 
Före tävlingarna gällde dessa rekord:

{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%"
| align="right" width="200px" | Världsrekord (WR)
| width="200px" | 
| width="100px" | 2:15:25| width="200px" |  London, Storbritannien
| width="100px" | 13 april 2003
| 
|-
| align="right" | Olympiskt rekord (OR)
| 
| 2:23:14
|  Sydney, Australien
| 24 sept. 2000
| 
|-
| align="right" | 'Världsårsbästa (WL)
| colspan="4" | ej fastställt|}

ProgramTider anges i lokal tid, det vill säga västeuropeisk sommartid (UTC+1).''
5 augusti
11:00 – Final

Resultat

Bana 
Bilderna nedan visar vägen som maratonlöparna fick springa. Tryck på bilderna för större version.

Referenser 

Friidrott vid olympiska sommarspelen 2012